Careddu est un patronyme porté notamment par :
 
 Silvia Careddu (1977-), flûtiste italienne,
 Stefania Careddu (1945-), actrice italienne.